Wodick ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Wodick (1816–1886), deutscher Maler
 Reinhard Wodick (* 1936), deutscher Sportmediziner